Heitzenberg ist der Name folgender Orte:

 Heitzenberg (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Heitzenberg (Gemeinde St. Peter), Ortschaft der Gemeinde St. Peter am Hart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich